

Városok, városrészek
 Manhattan, New York város egyik kerülete
 Manhattan – város az USA Illinois államában
 Manhattan – város az USA Indiana államában
 Manhattan – város az USA Kansas államában
 Manhattan – város az USA Montana államában
 Manhattan – város az USA Nevada államában

Egyéb
 Manhattan – Woody Allen filmje
 Manhattan – magyar popzenekar
 Manhattan – koktél